Mühlau (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Mühlau (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau